На летних Олимпийских играх 2004 года Казахстан был представлен делегацией, возглавляемой Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан, в которую входили 119 спортсменов, выступавших в 17 видах спорта.

В медальном зачёте сборная Казахстана заняла 40 место. По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Сиднее команда опустилась на 18 позиций.

Достижения

Золотая медаль

Серебряные медали

Бронзовые медали

Состав олимпийской сборной Казахстана

Бокс 

Спортсменов — 8

Борьба 

Спортсменов — 12
Вольная борьба

Греко-римская борьба

Велоспорт 

Спортсменов — 8

Шоссе 
 Мужчины

Трек 
 Мужчины

Водное поло 

 Мужчины

Главный тренер — Аскар Оразалинов

 Результаты
 Группа A

Итоговое место — 11

Матч за 9-12 места

Матч за 11-12 места

 Женщины

Главный тренер — Станислав Пивоваров

 Результаты
 Группа A

Итоговое место — 8

Матч за 7-8 места

Гимнастика 

Спортсменов — 2

Спортивная гимнастика 

 Мужчины

Художественная гимнастика

Гребля на байдарках и каноэ 

Спортсменов — 3

Байдарки 
Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Спортсменов — 8
 Мужчины

 Женщины

Легкая атлетика 

Спортсменов — 21
Мужчины

Женщины

Плавание 

Спортсменов — 11
В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Современное пятиборье 

Спортсменов — 2

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и кросс.

Женщины

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и кросс.

Женщины

Синхронное плавание 

Спортсменок — 2

Стрельба 

Мужчины

Женщины

Стрельба из лука 

Спортсменов — 3
Мужчины

Женщины

Триатлон 

Спортсменов — 3
Соревнования по триатлону состояли из 3 этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (40 км), бег (10 км).

Мужчины

Женщины

Тхэквондо 

Спортсменов — 1

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 3
Мужчины

Женщины

Вознаграждение 
Спортсмены, занявшие с 1 по 6 места, и их тренеры получили денежные вознаграждения в установленных размерах.

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Афины 2004»  интернет-агентства «Gazeta.kz», посвящённый выступлениям сборной Казахстана на Афинской олимпиаде.
 XXVIII летние Олимпийские игры. Афины-2004 sk-sport.kz.

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
Спорт в Казахстане в 2004 году